Doftklintssläktet (Amberboa) är ett släkte i familjen korgblommiga växter med sex arter från Medelhavsområdet till Centralasien. Några arter odlas som sommarblommor i Sverige.

Arterna är ett- till tvååriga örter som bir 20–70 cm höga. Bladverket saknar taggar och är mer eller mindre kalt. Stjälkarna är upprätta, ibland grenade från basen. Växten har både basala blad och stjälkblad. De kan vara helbräddade till flikiga. Blokorgarna är ensamma, toppställda. De egentliga blommorna är många, vita till rosa, purpur eller gula. De yttre blommorna är förstorade och sterila.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 
Flora of North America - Amberboa

Korgblommiga växter
Sommarblommor
Do Växtindex